13-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Швеции с 9 по 20 марта 1993 года. Игры проводились в Умео, Карлстаде, Гётеборге, Мальмё, Хальмстаде, Эскильстуне и Стокгольме. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу в первый раз за свою историю отпраздновала сборная России.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 11 место

За 9 место

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира в Швеции
Март 1993 года
Спорт в Швеции в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Международные спортивные соревнования в Умео
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные спортивные соревнования в Мальмё
Международные спортивные соревнования в Хальмстаде
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне
Международные соревнования по гандболу в Швеции